De Literatuurprijs van de Noordse Raad is een literatuurprijs die jaarlijks door de Noordse Raad wordt toegekend aan een schrijver uit een van de lidstaten van de Raad. De prijs, waaraan een geldbedrag is gekoppeld van 350.000 Deense kronen, geldt in de lidstaten als de belangrijkste literaire erkenning na de Nobelprijs. De prijs werd ingesteld in 1962.

Prijswinnaars 

Scandinavische literatuur
IJslandse literatuur
Noordse
Noordse
Noordse
Noordse
Noordse